Derrick steht für:
 Derrick, deutsche Fernsehserie
 Derrick (Vorname), Vorname
 Derrick – Die Pflicht ruft, deutscher Zeichentrickfilm (2003)

Derrick ist der Familienname folgender Personen:
 Butler Derrick (1936–2014), US-amerikanischer Politiker
 Elmond Derrick (* 1986), dominicanischer Fußballspieler
 Johnny Van Derrick (1926–1995), britischer Jazzgeiger
 Kimberly Derrick (* 1985), US-amerikanische Shorttrack-Läuferin und Inline-Speedskaterin
 Noel Derrick (1926–2018), australischer Eishockeyspieler

 Tom Derrick (1914–1945), australischer Soldat

Sonstiges:
 Derrick Peak, Berg in der Britannia Range, Antarktika
 Derrickkran, in Steinbrüchen eingesetzter Kran
 Derrick, auf der Insel Bequia im Parish Grenadines in St. Vincent und die Grenadinen
 Bohrturm (englisch ‚Derrick‘)

Siehe auch:
 Derik, Stadt in der Türkei
 Deric 
 Derek